Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Arthur Ashe 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (Campione)
 Tom Okker (semifinali)
 Arthur Ashe (finale)
 Onny Parun (quarti di finale)

 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Han Jurgenpohmann (primo turno)
 Frew McMillan (primo turno)
 Kim Warwick (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1975